Warwick kan syfta på

 Warwick (företag) – tyskt företag som tillverkar elbasar
 University of Warwick – ett universitet i Coventry i Storbritannien
 Earl av Warwick – en engelsk adelstitel

Personer med efternamnet Warwick
 Dionne Warwick - en amerikansk sångerska
 Philip Warwick den äldre (1609–1683), författare och politiker
 Philip Warwick (–1683), engelsk envoyé i Stockholm, son till den äldre

Personer med förnamnet Warwick
 Warwick Davis - en brittisk skådespelare

Geografi

Australien 

 Warwick (ort i Australien), Queensland, Southern Downs,

Bermuda 

 Warwick, Bermuda, parish,

Kanada 

 Warwick (kommun), Québec, Centre-du-Québec, 
 Warwick (ort i Kanada, Québec, Mauricie), 
 Warwick, Ontario, kommun,

Storbritannien 

 Warwickshire, grevskap i England
 Warwick (distrikt), distrikt i Warwickshire, England
 Warwick, stad i Warwickshire, England,  
 Warwick-on-Eden, ort, England, Cumbria,

USA 

 Warwick, Georgia, ort, Worth County, 
 Warwick, Oklahoma, ort, Lincoln County, 
 Warwick, Massachusetts, Franklin County, 
 Warwick, New York, ort, Orange County, 
 Warwick, Rhode Island, Kent County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Bermudaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar